

Бриджвотер — місто, штат Коннектикут
 Бриджвотер — місто, штат Айова
 Бриджвотер — місто, штат Мен
 Бриджвотер — місто, штат Массачусетс
 Бриджвотер — місто, штат Нью-Гемпшир
 Бриджвотер — місто, штат Нью-Йорк
 Бриджвотер — місто, штат Пенсільванія
 Бриджвотер — місто, штат Південна Дакота
 Бриджвотер — місто, штат Вермонт
 Бриджвотер — місто, штат Вірджинія
 Бриджвотер Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Бриджвотер Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсильванія
 Бриджвотер — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Бриджвотер — переписна місцевість, штат Нью-Йорк